Некула () — румынская фамилия. Известные носители:

 Некула, Дамиан (род. 1937) — румынский писатель.
 Некула, Вероника (род. 1967) — румынская гребчиха.